Redfern steht für:

 Redfern, Stadtteil von Sydney, Australien
 Redfern & Sons, britisches Modehaus (1850–1940)

Redfern ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Redfern (* 1948), britischer anglikanischer Theologe 
 David Redfern († 2014), britischer Fotograf
 Elizabeth Redfern (* 1950), englische Bibliothekarin und Schriftstellerin
 Isabelle Redfern (* 1976), deutsch-amerikanische Schauspielerin und Sängerin